Натуральне число 1946
 1946 рік до нашої ери
 1946 рік нашої ери